Kleiner Steinbach ist ein Gewässername:

 Kleiner Steinbach (Dreisbach), linker Zufluss des linken Oberlaufs des Dreisbachs (zum Oosbach, zur Kyll) bei Duppach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Steinbach (Großer Steinbach), rechter Zufluss des Großen Steinbachs (zur hier Lofer genannten Schwarzlofer) gegenüber Blindau, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kleiner Steinbach (Steinbach) oder Kleinebach, rechter Zufluss des Steinbachs (zur Rur in der Stauanlage Heimbach) vor Haus Steinbach, Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Kleiner Steinbach (Wien), linker Zufluss der Wien bei Neu-Purkertsdorf, Stadtgemeinde Purkersdorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Großer Steinbach
 Steinbach